Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Vasek Pospisil e Jack Sock.
La coppia formata da Pospisil e Sock ha poi vinto il torneo sconfiggendo in finale Simone Bolelli e Fabio Fognini per 6-4, 63-7, [10-7].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (campioni)

Wildcard

  Thanasi Kokkinakis /  Andy Murray (secondo turno)

  Roger Federer /  Michael Lammer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2015
ATP World Tour 2015